Николич, Неманья
 Николич, Неманья (род. 1984) — сербский певец.
 Николич, Неманья (род. 1987) — сербский и венгерский футболист.
 Николич, Неманья (род. 1988) — черногорский футболист.
 Николич, Неманья (род. 1992) — сербский футболист.
 Николич, Неманья (род. 1997) — черногорский футболист.